Тремп () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пальярс-Жусса. Занимает площадь 302,8 км². Население — 6368 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 96 км.

Известные жители и уроженцы 
 Иосиф Маньянет-и-Вивес' (1833—1901) — католический святой.
 Мики Роке (1988—2012) — испанский футболист.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Льейды
Города Льейды